Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis steht für

 Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis Unserer Lieben Frau OSF, Mutterhaus in Bonlanden
 Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis FIC, die Grazer Schulschwestern
 Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, eine Ordensgemeinschaft mit Schwerpunkt in Lateinamerika